Крол може да се отнася за:
 Хора
 Даяна Крол (р. 1964), канадска музикантка
 Пиер Крол (р. 1958), белгийски карикатурист
 Руди Крол (р. 1949), нидерландски футболист

 Други
 Филис Крол, героиня от сериала „еЛ връзки“